Piermario Morosini (født 5 juli 1986 – død 14. april 2012) var en italiensk fodboldspiller, der spillede som en midtbanespiller for den fodboldklub A.S. Livorno.

Morosini var international i alle de lavere kategorier af det italienske fodboldhold. Med U21-holdet spillede han i alt 19 kampe, inklusive U21 Euro Cup 2009 afholdt i Sverige.

Morosini døde den 14. april 2012, mens A.S. Livorno spillede en kamp mod Pescara, fra Serie B i den italienske fodboldliga.

Eksterne henvisninger 

Fodboldspillere fra Italien